Avestā – raccolta di testi sacri mazdeisti
 Avesta – comune svedese
 Avesta – cittadina svedese nella contea di Dalarna, capoluogo dell'omonimo comune